{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#5dadbd"
!colspan="12"|Open Sud de France 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Robin Haase Matwé Middelkoop
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Maxime Cressy Albano Olivetti
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(7–4), 4–6, [10–6]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Open Sud de France 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Montpellier, jucat pe terenuri cu suprafață dură. Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut au fost campionii en-titre, dar Herbert s-a retras înainte de începerea turneului. Mahut joacă alături de Vasek Pospisil.

Robin Haase și Matwé Middelkoop au câștigat titlul învingând în finală perechea Maxime Cressy și Albano Olivetti cu 7–6(7–4), 4–6, [10–6].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main Draw

2023
ATP Tour 2023